Gêmeos
Ou ainda:
Gêmeos (astrologia) - O 3º signo do Zodíaco
Gemini (constelação) - A constelação
Os Gêmeos - Otavio e Gustavo Pandolfo, dupla de grafiteiros de São Paulo

Anatomia 
 Músculo gêmeo superior - Músculo no osso do quadril
 Músculo gêmeo inferior - Músculo no osso do quadril
 Músculo gastrocnêmio - Músculo da região posterior da perna

Localidades

Gémeos (Celorico de Basto)
Gémeos (Guimarães)